Consolea corallicola es una especie fanerógama perteneciente a la familia Cactaceae.

Distribución 
Es nativa de Centroamérica en Jamaica, Florida e Islas Vírgenes.

Descripción 
Consolea corallicola crece en forma de árbol y alcanza un tamaño de hasta 2 metros y más. Tiene un tronco recto, vertical, de sección transversal elíptica o en forma de huevo, que se refuerza con cerdas densas. Las raíces son fibrosas. Las flores son de color rojo brillante. Los frutos tienen una longitud de 2,5 a 5 centímetros y están llenos de espinas extendidas.

Taxonomía 
Consolea corallicola fue descrita por John Kunkel Small y publicado en Addisonia; colored illustrations and popular . . . 15(2): 25–26, pl. 493. 1930.
Etimología
Consolea: nombre genérico otorgado en honor de  Michelangelo Console, un inspector del Jardín Botánico de Palermo.

corallicola: epíteto latino que significa "coral rojo".
Sinonimia
 ''Opuntia colallicola (Small) Werderm.

Referencias

Enlaces externos 

corallicola
Flora de México
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1930
Plantas descritas por Small